Kuglački klub "Vrlika" (KK "Vrlika"; K.K. "Vrlika" Split; Vrlika Split; Vrlika) je muški kuglački klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija. Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "1. B hrvatskoj kuglačkoj ligi - Jug", ligi drugog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu 
Kuglački klub "Vrlika" je osnovan 1995. godine. Klub se ligaški natjecao u "3. HKL - Jug", "2. HKL - Jug", "1.B HKL - Jug", te je bio i član "1. hrvatske lige" u sezonama 2005./06. i 2006./07.

Uspjesi

Ekipno 
 1.B HKL - Jug 
 doprvak: 2017./18. 

 2. HKL - Jug 
 doprvak: 2012./13.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Vrlika (810142) 
 aplikacija.kuglanje.hr, Vrlika 
 kuglanje.hr, Vrlika 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB VRLIKA 
 sss.hr, Splitska savez športova, "Sportski godišnjaci"

Izvori  
 poslovna.hr, Kuglački klub Vrlika 
 fininfo.hr, KUGLAČKI KLUB "VRLIKA" 
 bisnode.hr, Kuglački klub "Vrlika" 
 mojatvrtka.net, Kuglački klub Vrlika 

 

Vrlika
Kuglanje u Splitu